Saris (band), Duitse progressieverockgroep
 Saris (Finland), dorp in Finland
 Saris (Hovhaness), compositie van Alan Hovhaness
 Saris (Palestina), dorp in Palestina
 Šariš, regio in Slowakije
 Šariš (bier), Slowaaks biermerk
 Anton Saris, Nederlands tenor
 Bo Saris, Nederlands zanger
 Willem E. Saris, Nederlands socioloog